Le Guérisseur peut désigner :

 Le Guérisseur, film d'Yves Ciampi sorti en 1953 ;
 Le Guérisseur, épisode de La Cinquième Dimension diffusée en 1985.

Voir aussi